Hrvatska: 
 Dučići (Ozalj), gradsko naselje Ozlja

BiH: 
 Dučići (Goražde, BiH), naselje u općini Goražde

Crna Gora:
 Dučići (Podgorica, Crna Gora), naselje u općini Podgorica